Duda Calvin, nome artístico de Eduardo Soares da Rosa (Porto Alegre, 4 de setembro de 1971), é um músico, produtor, artista, professor de história e atualidades, brasileiro. É líder e vocalista da banda brasileira de Punk Rock, Tequila Baby.

HISTÓRIA

Nascido em Porto Alegre no Rio Grande do Sul Duda é considerado por muitos um dos mais importante músicos do estilo Punk Rock, desde 1990 atuando como artista e em 1994 com a Tequila Baby, já tocou ao lado de grandes nomes, com destaque para o ano de 2002, quando a banda fez o maior show da história do festival Planeta Atlântida para mais de 60 mil pessoas e ingressos esgotados, tendo como baterista na noite, o lendário baterista dos Ramones, Marky Ramone. Também abriu shows para bandas das quais Duda afirma ser grande fã como Bad Religion, The Offspring, NOFX e Shelter Um fato curioso é que Duda atua como professor ao mesmo que tempo que canta ele leciona história, Geografia política e atualidades em pré-vestibulares de renome e escolas no rio grande do Sul. 
Duda Calvin nos shows em 2022 comemora 32 anos a serviço da música e do estilo Punk, sendo chamado em diversos shows pela imprensa, de o Rei do Punk Rock.

.Ligações externas
Página oficial da banda Tequila baby
